Трушин (Трушина) — русская фамилия: предположительно, связана с  сельским   диалектом / охотничьим сленгом  "труш", что означает "заяц". "Трушами"  деревенские жители, включая охотников,  преимущественно заболоченных районов  Рязанской губернии, называли  лесных зайцев, коих на болотах водилось в изобилии, и на которых существовал традиционный в тех местах вид охоты.

Известные носители 
 
 Трушин, Вячеслав Михайлович (род. 1940) — альтист и дирижёр, народный артист России (1997).

Трушина 
 Трушина, Тамара Васильевна (1923—1990) — советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Белорусской ССР.